Auenhofen ist der Ortsname von

 Auenhofen (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Auenhofen (Hefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Hefenhofen, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz